Перелік вулиць, проспектів, бульварів, провулків, площ міста Вінниця.

Джерела 
 Рішення Вінницької міської ради № 71 від 25 грудня 2015 «Про перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, тупиків в місті Вінниця» 
 Уточнений перелік вулиць, проспектів, бульварів, провулків, площ Вінниці 
 Рішення Вінницької міської ради № 552 від 23 грудня 2016 «Про найменування вулиць в місті Вінниці» 
 Рішення Вінницької міської ради № 630 від 24 лютого 2017 «Про найменування та перейменування вулиць в місті Вінниці» 
 Рішення Вінницької міської ради № 919 від 27 жовтня 2017 «Про найменування тупику та провулків в місті Вінниці» 
 Вінниця позбавляється від російської імперської спадщини – у місті перейменовують більше десятка вулиць і один парк 
 У Вінниці перейменували ще три вулиці 
 У Вінниці ще шість вулиць носитимуть імена Героїв нинішньої російсько-української війни – чергове перейменування підтримали депутати міськради 
 На честь Степана Бандери, генерала Трейка, Воїнів-добровольців… У Вінницькій громаді перейменували іще понад пів сотні вулиць